Orahovo – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Orahovo – wieś w Czarnogórze, w gminie Petnjica
 Orahovo – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica

 Orahovo – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Raška
 Novo Orahovo – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu północnobackim, w gminie Bačka Topola

 Orahovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Orahovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Breza
 Orahovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Pobrđe Orahovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Kiseljak